Scorpio gervaisii est un synonyme attribué à deux espèces de scorpions :
 Scorpio gervaisii Guérin Méneville, 1843 est synonyme de Bothriurus bonariensis (C. L. Koch, 1842) ;
 Scorpio gervaisii Berthold, 1846 nec Guérin Méneville, 1843 est synonyme de Tityus forcipula (Gervais, 1843).

Buthidae
Synonyme d'espèce de scorpions (nom scientifique)
Bothriuridae